Агриппина (Аграфена) Фёдоровна Челяднина (Челядина) — воспитательница Ивана Грозного.

Жена Василия Андреевича Челяднина, дочь князя Фёдора Васильевича Оболенского (по прозвищу Телепень) и сестра Ивана Фёдоровича Телепнёва-Оболенского.

Биография 
На свадьбе великого князя Василия III и Елены Глинской 28 января 1526 года находилась у постели. Назначена Василием III незадолго перед кончиной мамкой к его сыну, царевичу Ивану, с наказом не отходить от ребёнка ни на шаг.

В это время она была уже вдовой, так как её муж скончался около 1516—1518 года, своих детей у неё не было. Её положение при дворе было весьма высоким благодаря положению собственной родни и родни мужа. После смерти Василия III её брат Иван «Овчина» Телепнёв стал фаворитом матери Ивана Грозного Елены Глинской и фактически возглавлял правительство.

Вскоре после того, как 20 апреля 1538 года умерла Елена Глинская, братья-бояре Иван и Василий «Немой» Шуйский совершили переворот, арестовав Ивана Телепнева и Агриппину, оторвав её от малолетнего царя. Агриппина была сослана на север в Каргополь и пострижена в монахини.

Литература

Примечания 

Агриппина Фёдоровна
Иван Грозный
Женщины XVI века
Насильно постриженные в монахи
Телепневы-Оболенские
Боярыни
Няни